Le terme modèle synthétise les deux sens symétriques et opposés de la notion de ressemblance, d’imitation, de représentation.

Représentation abstraite 
 En mathématiques :
 la théorie des modèles est une branche de la logique mathématique qui s'intéresse aux ensembles munis de fonctions et de relations qui constitue un langage ;
 Un modèle mathématique est une représentation idéale de la réalité pour pouvoir lui appliquer les outils, les techniques et les théories mathématiques.
 En informatique :
 un modèle est une représentation de la réalité permettant le développement de traitements informatiques ;
 un modèle de données est une représentation conceptuelle des données gérées par une application informatique ;
 le modèle OSI est une norme ISO d’interconnexion en réseau d’ordinateurs utilisant des systèmes ouverts ;
 une architecture dirigée par les modèles  est une démarche de réalisation de logiciel, proposée et soutenue par l’OMG ;
 En sciences économiques :
 un modèle est construit pour étudier et prévoir le fonctionnement d’une zone ou d’un groupe d’agents économiques ;
 pour les entreprises, un modèle économique, ou couramment un business model, est une forme de fonctionnement et d’organisation interne ;
 en économie politique, un pays fonctionne selon un système économique, ou modèle économique particulier (par exemple, le modèle rhénan, le modèle québécois, le modèle anglo-saxon, etc.).

Représentation matérielle 
 En biologie et médecine, des modèles anatomiques (parfois démontables) et des stades du développement embryologique de nombreuses espèces ont été réalisés, parfois en grandes séries pour les besoins de la recherche et de l'enseignement de la médecine et de la biologie ; il s'agissait autrefois de modèles de cire, de papier mâché ou autres matériaux représentant des organes ou le corps humain, ou des organismes animaux ou encore des organismes floristiques  et fongiques (ex : Modèles Brendel) 
 Un modèle réduit est une représentation en volume d'un objet existant ou en projet, à une échelle permettant la manipulation.

Matrice à copier 
Un modèle est un objet proposé à l'imitation :
 l'enseignement primaire propose aux élèves des modèles d'écriture ;
 dans le domaine de l’art, un modèle est une personne posant en vue de la représentation de la figure humaine dans le cadre de l'enseignement ou de la création d’une œuvre d’art ;
 en métallurgie, plasturgie et dans le domaine du moulage le modèle est la représentation d’une pièce à réaliser dans le secteur des fonderies, ou la confection de matrice et poinçon pour l’emboutissage, la forge ;
 dans le commerce et l'industrie, un modèle est l'ensemble des principes de conception et d'apparence qui identifient un produit original, dont la communication est régie par le droit de la propriété intellectuelle.

Sens dérivés 
 Un modèle de mode, éventuellement  ou mannequin de mode présente lors de défilés ou photos les réalisations des créateurs de la mode vestimentaire.

Voir aussi 
 Modelé, un terme des arts plastiques
 Modelé, un terme de géologie
 Modele, une localité camerounaise
 Parangon